La Sonata para violín n.° 2 en la mayor, Op. 12 n.° 2, es una sonata para violín y piano de Ludwig van Beethoven.

Composición 
Las sonatas para violín Op. 12 se escribieron en 1797 y 1798 y se publicaron en 1798 con el título Tre Sonate per il Clavicembalo o Forte-Piano con un Violino con una dedicatoria al maestro de Beethoven, Antonio Salieri.

Estructura y análisis 
En sus sonatas para violín, Beethoven comenzó siguiendo a Wolfgang Amadeus Mozart, quien había comenzado a desarrollar la escritura para el violín con un acompañamiento igualitario del piano. Beethoven sigue el ejemplo de Mozart en el número y estructura de los movimientos. Las sonatas para violín de Beethoven se caracterizan por el diálogo entre piano y violín y conmocionaron al público contemporáneo, que hasta entonces sólo estaba acostumbrado a la música ligera, con el uso de síncopas y modulaciones y ritmos idiosincrásicos.

1.º Movimiento: Allegro vivace 
Mientras que un tema que consiste en una figura repetitiva de dos tonos se procesa en el piano durante una octava y media, el violín repite tresillos en el registro medio. Tras la aparición de elementos contrastantes, la figura bitonal vuelve en la coda como clímax del movimiento.

El musicólogo Wolfgang Osthoff ve la estructura del comienzo del movimiento (4+4+2+2 compases) como “expresarse en tonos”. 

Por primera vez en Beethoven, la coda es más larga que el desarrollo y adquiere así el rango de un segundo desarrollo; además, la coda también desarrolla el tema.

2.º Movimiento: Andante più tosto Allegretto 
El Andante più tosto Allegretto, en La menor y caracterizado por un estado de ánimo serio y melancólico, está estructurado según el esquema A-B-A'-Coda. En contraste con el anterior movimiento de la sonata, las partes de piano y violín están estrechamente entrelazadas en este movimiento. La parte A va acompañada de una nueva voz cuando se repite después de la parte B.

3.º Movimiento: Allegro piacevole 
El Allegro piacevole está planteado como un rondó de estructura convencional.

Repercusión 
Con respecto a la novedad de la música, el Allgemeine Musikalische Zeitung certificó que el compositor en 1799 que estaba “siguiendo su propio camino”  y en las sonatas op.12 “sin naturaleza, sin lirismo” , pero en cambio con “Una terquedad por la que uno siente poco interés”  y en la que “una acumulación de dificultad sobre dificultad”  está presente. En cambio, en 1836 Robert Schumann comparó a Beethoven con un “girasol en el cielo”  en el que “se desplegó el nombre de Beethoven” .

Bibliografía 

 Guía cultural de la música de cámara de Harenberg. Instituto Bibliográfico y FA Brockhaus, Mannheim 2008, ISBN 978-3-411-07093-0 .
 Jürgen Heidrich: Sonatas para violín. En: Beethoven – Manual. Bärenreiter, Kassel 2009, ISBN 978-3-476-02153-3, págs. 466-475.
 Lewis Lockwood : Beethoven: su música, su vida. Metzler, 2009, ISBN 978-3-476-02231-8, págs. 76 y siguientes.

 Dieter Rexroth : 3 sonatas para violín en re mayor, la mayor y mi bemol mayor op.12. En: Interpretaciones 1994. Parte 1. págs. 83-89.

Referencias 

Música en 1798
Sonatas para violín de Ludwig van Beethoven